Erro kan syfta på:

 Erró (född 1932), isländsk popkonstnär

Spanien 

 Erroibar, ort, Navarra, Provincia de Navarra, 
 Erro (kommun i Spanien), Navarra, Provincia de Navarra,